Криспус Аттокс (; ок. 1723, Фреймингем (Массачусетс) - 5 марта 1770, Бостон) – американский чернокожий моряк, китобой и докер, которого обычно считают первым человеком, убитым в Бостонской резне, первым патриотом-мучеником, убитым во время Американской революции. Заметная фигура в афроамериканской истории.

Историки расходятся во мнениях относительно того, был ли он свободным человеком или беглым рабом, но большинство согласны с тем, что он был коренным американцем африканско-индейского происхождения.  Бостонцы считали его представителем смешанной национальности. Согласно сообщению того времени в Pennsylvania Gazette , он был «мулатом по имени Криспус Аттакс, который родился во Фрамингеме, недолго жил в Нью-Провиденсе, перед тем, как отправиться в Северную Каролину». 

Аттакс стал иконой аболиционистского движения в середине 19 века. Сторонники движения за отмену смертной казни хвалили его за героическую роль в истории Соединенных Штатов.

Память
 В 1858 году Аболиционисты Бостона учреждили День Криспуса Аттакса в память о нем.
 в 1998 году Министерство финансов США выпустило памятную монету «Черные патриоты войны за независимость» с изображением Аттакса на аверсе. Доходы от продажи монеты были предназначены для возведения военного мемориала чернокожим африканцам, павшим во время американской революции. 
 в 2002 году афроцентрист и писатель Молефи Кете Асанте включил его в ТОП-100 величайших афроамериканцев.
 в его честь названы средняя школа в Индианаполисе,  в Саннисайде, в Канзас-Сити, Театр в Норфолке , Криспус Аттакс-роуд в Спринг-Вэлли и Центр Криспуса Аттакса в Дорчестере .

Примечания

Ссылки 
Crispus Attucks: The Original Patriot

Персоналии:Война за независимость США
Застреленные в США
Афроамериканцы
История Бостона
Похороненные на кладбище Гранари